Вашана — топоним в Тульской области России.
 Вашана — река в Тульской области.
 Вашана — деревня в Ясногорском районе.
 Вашана — погост в бывшем Алексинском уезде, также Дмитриевское (церковь Дмитрия Солунского). Как населённый пункт, исчез после 1-й мировой войны.